T 11 steht für
 das Torpedoboot T 11 vom Typ 1935
 Technical Committee T11, siehe INCITS
 eine Personenzug-Tenderlokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen, siehe Preußische T 11
 ein Gebäude in Frankfurt am Main, siehe Taunusanlage 11
 ein japanisches Gewehr, siehe Typ 11 Leichtes Maschinengewehr
 die Missionsbezeichnung für den Flug eines sowjetischen Sojus-Raumschiffs, siehe Sojus T-11
 einen Mikroprozessor von Digital Equipment Corporation von 1981, u. a. verwendet in dem Arcade-Spiel Paperboy, siehe T11 (Mikroprozessor)
 Typ 11, ein zweipoliger Schweizer Stecker (P+N) für 10 A Bemessungsstrom
 den Truppenfallschirm T-11

Abkürzung